Wüsten steht für:

 Wüsten (Bad Salzuflen), ein Ortsteil der Stadt Bad Salzuflen in Nordrhein-Westfalen
 Wüsten-Buchholz, ein Ortsteil der Stadt Perleberg in Brandenburg

Wüsten ist der Familienname folgender Personen:
 Dorothea Wüsten, geb. Koeppen, zweite Frau des Johannes Wüsten
 Franz Wüsten (1844–1893), deutscher Emailkünstler und Goldschmied
 Johannes Wüsten (1896–1943), deutscher Künstler und Schriftsteller
Siehe auch:
 Wüste (Begriffsklärung)